Чемпионат Италии по кёрлингу среди смешанных пар 2019 () проводился с 25 по 27 января 2019 года в коммуне Чембра-Лизиньяго (провинция Тренто) на арене «Associazione Curling Cembra».

В чемпионате принимало участие 8 команд.

Победителями чемпионата стала команда Алиса Кобелли / Амос Мозанер, победившая в финале команду Анджела Ромеи / Жоэль Реторна. Бронзовые медали завоевала команда Emanuela Cavallo / Lorenzo Maurino.

Формат соревнований 
Сначала в предварительном этапе определялись четыре лучшие команды: в «стадии А» команды, разбитые на две группы по 4 команды, в розыгрыше по олимпийской системе определяли двух победителей, которые проходили напрямую в третий этап — плей-офф; затем в «стадии B» оставшиеся 6 команд, разбитые на группы уже из 3 команд, по «неполной» (без одного полуфиналиста) олимпийской системе определяли еще двух выходящих в плей-офф. В плей-офф четыре команды по «системе Пейджа» играли в двух четвертьфиналах (первый между двумя победителями стадии A, второй между двумя победителями стадии B), полуфинале (между проигравшим в первом четвертьфинал и выигравшем во втором), финале и матче за 3-е место.

В окончательной классификации не вышедшие в плей-офф команды при равенстве количества побед ранжируются между собой по результату личной встречи, а если такого матча не было или при равенстве количества побед у трёх или более команд — по результатам среднего значения результатов тестовых бросков в дом (, в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды).

Время начала матчей указано местное (UTC+1:00).

Составы команд

Предварительный этап

Стадия A

Стадия B

Плей-офф 

Четвертьфиналы. 26 января, 20:00

Полуфинал. 27 января, 9:30

Матч за 3-е место. 27 января, 14:00

Финал. 27 января, 14:00

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Италии по кёрлингу среди мужчин 2019
 Чемпионат Италии по кёрлингу среди женщин 2019
 Чемпионат Италии по кёрлингу среди смешанных команд 2019

Спорт в Италии в 2019 году
Чемпионаты Италии по кёрлингу среди смешанных пар
Спортивные соревнования в Трентино-Альто-Адидже
Январь 2019 года